Sălăgeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sălăgeni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Sălăgeni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava